Степной сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Степной сельсовет — в Солонешенском районе Алтайского края.
 Степной сельсовет — в Искитимском районе Новосибирской области.
 Степной сельсовет — в Светлинском районе Оренбургской области.
 Степной сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Степной сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области.
 Степной сельсовет — в Хайбуллинском районе Башкортостана. Упразднён в 2008 году.